Pīshvā kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pīshvā (kommunhuvudort i Iran), Teheran, 
 Shahrestān-e Pīshvā, kommun, Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar